Flatholmen est le nom de différentes îles en Norvège :

 Flatholmen (Austevoll)
 Flatholmen (Fedje)
 Flatholmen (Fidjar)
 Flatholmen (Hordaland)
 Flatholmen (Kvinnherad)
 Flatholmen (Bømlo)
 Flatholmen (Fjell)
 Nordre Flatholmen
 Søre Flatholmen

Voir aussi 
 Phare de Flatholmen